Bilingual () — шестой студийный альбом британской поп-группы Pet Shop Boys, вышедший в 1996 году. В Великобритании «Bilingual» занял 4-е место. По продажам в Великобритании альбом стал золотым.

Об альбоме

В Bilingual сочетаются танцевальная музыка и латиноамериканские мотивы.

Композиция «A Red Letter Day» была записана в Москве при участии Московского Хора.

В композиции "Up Agaist It" соло на гитаре сыграл ранее сотрудничавший с группой Джонни Марр, бывший гитарист The Smiths.

Обложка альбома оформлена Марком Фарроу.

Список композиций

«Bilingual» (1996)
 «Discoteca» — 4:38
 «Single» — 3:48
 «Metamorphosis» — 4:04
 «Electricity» — 4:58
 «Se A Vida E (That’s The Way Life Is)» — 4:01
 «It Always Comes As A Surprise» — 6:07
 «A Red Letter Day» — 5:09
 «Up Against It» — 4:16
 «The Survivors» — 4:30
 «Before» — 4:32
 «To Step Aside» — 3:48
 «Saturday Night Forever» — 3:59

«Bilingual: Special Edition» (1997) 
В 1997 году альбом вышел ограниченным изданием в составе двух компакт-дисков. Второй диск представлял собой ремиксы на композиции альбома.

Список композиций (диск 2):
 «Somewhere» (Extended Mix)
 «A Red Letter Day» (Trouser Autoerotic Decapitation Mix)
 «To Step Aside» (Brutal Bill Mix)
 «Before» (Classic Paradise Mix)
 «The Boy Who Couldn’t Keep His Clothes On» (International Club Mix)
 «Se A Vida E» (Pink Noise Mix)
 «Discoteca» (Trouser Enthusiasts Mix)

Альбомные синглы 
 «Before» (Апрель 1996; #7)
 «Se A Vida E (That's The Way Life Is)» (Август 1996; #8)
 «Single» (Ноябрь 1996; #14)
 «A Red Letter Day» (Март 1997; #9)

Высшие позиции в хит-парадах

Альбомы 1996 года
Альбомы Pet Shop Boys
Альбомы Parlophone